LOC (ang. line of code) – metryka rozmiaru programu komputerowego
 LOC (ang. Library of Congress) – Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
 LoC (ang. Lab-on-a-Chip) – Laboratorium na chipie
 LoC (ang. Locus of Control) – Poczucie umiejscowienia kontroli